La lussuria, film diretto da Edoardo Bencivenga (1919)
La lussuria (Luxure), film diretto da Max Pécas (1976)